Forum Popilii steht für:

Städte in Italien:
 Forum Popilii, früherer Name von Forlimpopoli, Provinz Forlì-Cesena, Emilia-Romagna
 Forum Popilii (Kampanien)
 Forum Popilii (Lukanien)

Bistümer:
 Titularbistum Forum Popilii